Лорин Зинеб Нора Талхауи (; род. 16 октября 1983, Стокгольм, Швеция — шведская певица марокканско-берберского происхождения. Наиболее популярна под творческим псевдонимом Лорин (англ. Loreen). Победительница конкурса песни «Евровидение-2012». Представительница Швеции на конкурсе песни «Евровидение-2023».

Биография 
Лорин родилась в Стокгольме в 1983 году. Позже её семья переехала в Вестерос (100 км к северо-западу от столицы), где Лорин поступила в школу. Большую часть своего подросткового возраста она жила в  — районе в северной части Вестероса.

Карьера

2004 Idol 
Лорин известна своим участием в Idol в 2004 году. Она финишировала четвёртой и была в последней двойке, которая была отчислена перед финалом. Она была одной из 40 выбранных на финальном прослушивании, чтобы перейти к квалификационной неделе, которая длилась с 13 по 17 сентября 2004 года. Она исполнила песню Селин Дион «Love Is On The Way» в третьей квалификационной программе 15 сентября, где она заняла третье место с 17 % голосов и, таким образом, была исключена из конкурса. Тем не менее, жюри выбрало её c помощью «дикой карты» для еженедельных финалов из 10 певцов, которые были номером три и четыре во время отборочной недели, а затем выбрало Лорин. Она, таким образом, стала одной из 11 певцов, которые приняли участие в еженедельном финале, где певцы отчислялись каждую неделю. Первый еженедельный финал состоялся 24 сентября, и ей удалось провести в гонке за победу восемь недель до 12 ноября. На альбоме Best of Idol 2004 года, она поет песню Фристайл «Want You».

2005—2011: Перерыв 
В течение длительного перерыва Лорин работала на телевидении, выступая как продюсер реалити шоу, таких как : Värsta pojkvänsakademin (TV3), Matakuten (TV4) and Frufritt (SVT).

Melodifestivalen 2011 
Лорин вернулась на сцену, участвуя в Melodifestivalen 2011 с песней «My heart is refusing me». Там она перешла во «Второй шанс» во второй гонке за финал в Гётеборге 12 февраля. Она выступала второй в своем полуфинале и была пятой с 19 749 голосами после первого раунда. Во втором раунде она была четвёртой с 31 034 голосами и, таким образом, прошла во «Второй шанс». Так или иначе во «Втором Шансе» в городе Сундсвалль 5 марта она проиграла в первом раунде битву с Сарой Варьей. Лорин получила 42 892 голоса, а Варья 54 807. Из всех певцов, которые были отчислены после первого раунда, она получила больше всех голосов. Хоть она и не прошла в финал, её песня стала хитом и продержалась 19 недель в Шведском чарте с 11 марта по 15 июля. Самой высокой позицией песни «My heart is refusing me» было 9 место. После успеха на конкурсе, 12 сентября 2011 года Лорин выпустила новый сингл под названием «Sober». 6 февраля 2012 года Лорин выиграла приз песня года на Gaygalan за песню «My heart is refusing me»

Melodifestivalen 2012 
Лорин вернулась на Мелодифестивален в 2012 году с песней «Euphoria». На сцене Лорин представила йога-данс (юфория-дансен) авторства Амбры Суччи, в котором участвовал американский бит-боксер Осбен Йордан. В первом полуфинале Лорин набрала 160351 голос, что дало ей 1-е место во всём полуфинале. 10 марта на Глобен Арене состоялся финал, в котором Лорин победила с рекордным количеством зрительских голосов — 670551 (154 балла) и 114 баллами от жюри (6 из 11 оценок были максимальными). Также Лорин является первой победительницей, которая прошла в финал из первого полуфинала Мелодифестивалена. Во время Мелодифестивалена 2012 вещатель провёл дополнительный раунд «Третий шанс», в котором определялась лучшая песня Мелодифестивалена, не дошедшая до финала за последние 10 лет. Этой песней стала песня Лорин — My Heart Is Refusing Me. После Мелодифестивалена она получила приз журналистских симпатий Marcel Bezençon Awards Pressens pris и Artisternas pris. Также Лорин выиграла 7 из 25 номинаций Мелодифестивалена 2012. 20 апреля Лорин отправилась в Финляндию, где на местном шоу талантов спела свою песню.

Евровидение 2012 
Лорин решила не менять свой номер, поскольку он был уникальным, поэтому Осбен Йордан согласился снова танцевать йога-данс с ней. Также на сцене присутствовали 3 бэк-вокалистки. 24 мая состоялся полуфинал Евровидения 2012, в котором Швеция была под 11 номером. Ничто не помешало ей выиграть полуфинал и пройти в финал. До финала Лорин вручили две из трёх наград: за номер и за текст песни. В финале 26 мая Лорин одержала победу с 372 баллами, среди которых было 18 оценок по 12. Лишь Италия отличилась и не дала баллов. Во время евронедели Лорин посетила множество организаций, включая организацию по борьбе с запретом свободы слова, свободы женщин в Азербайджане и другие. С возвращением на родину Лорин исполнила две версии своей песни на площади в Стокгольме, где собрались тысячи встречающих её людей.

Heal 2012 
24 октября 2012 вышел дебютный альбом Лорин под названием «Heal». Материал разрабатывался в течение нескольких лет, а в написании большей части композиций певица принимала непосредственное участие.
Лорин: 
Первым синглом с альбома «Heal» стала композиция «Crying Out Your Name», которая уже вовсю звучит на радио и в наушниках. Яркая и эмоциональная песня-шторм о том, что Loreen считает важным:

— Это песня о женщине, у которой разбито сердце из-за осознания того, что чувства к любимому человеку стали безответными. Поэтому она решает утопить свою боль в бутылке спиртного. У меня здесь образ той, которая занимается саморазрушением. Это довольно интересно! Но сама я не пью, — быстро добавляет Loreen. — У меня с алкоголем совсем противоположные отношения, но, думаю, многим женщинам подобное поведение, к сожалению, знакомо.

— То есть текст не автобиографичен?

— Нет, но та главная часть о разбитом сердце, когда ты понимаешь, что расставание неизбежно, хоть это и противоречит твоему желанию, потому что ты всё ещё любишь этого человека, — это обо мне. Искать утешения в алкоголе я никогда не стану, у меня свои совсем другие способы борьбы с болью. Но в остальном для меня было бы трудно петь о том, что совсем никак не связано со мной.

Дискография

Альбомы

Синглы

Примечания

Ссылки 

 
 

Участники шоу талантов
Участники «Евровидения-2012»
Победители «Евровидения»
Представители Швеции на «Евровидении»